Djakovo (Bulgarije)
 Djakovo (Moskou)
 Đakovo (Kroatië)
 Đakovo (Kraljevo), Servië

Zie ook 
 Gjakovë (doorverwijspagina)